Акумуля́тор може означати:

 Акумулятор (енергії) (лат. — збирач) — пристрій, в якому нагромаджується (акумулюється) енергія.
 Електричний акумулятор
 Електрохімічна комірка, комірка, яка зберігає електричну енергію, як правило, використовується в акумуляторних батареях.
 Конденсатор, в електротехніці.
 Гідроакумулятори або гідравлічні акумулятори
 Пневматичні акумулятори
 Теплові акумулятори (акумулятор тепла, акумулятор холоду)
 Інерційні (гіровози) акумулятори.
 Акумулятор (процесор) регістр мікропроцесора.

Етимологія 
«Акумулятор» запозичено з німецької мови через посередництво російської;  утворено за зразком  «акумулятор», яке походить від старолатинського accumulātor «збирач», пов'язаного з дієсловом accumulāre «збирати докупи», що складається з префікса ad- (>ac-) «до-» і дієслова cumulāre «складати, збирати докупи», пов'язаного з іменником cumulus «купа», спорідненим з грецьким χύμα «хвиля».

Примітки

Див. також 
 Джерело безперебійного живлення
 Eneloop

Посилання 
 Акумулятор  // ВУЕ
 Літій це нове золото — відео Tokar.ua